MHK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Municipale di Manhattan, Manhattan (Kansas), Stati Uniti